osobowe źródło informacji
 informator (językoznawstwo)
 Informator (film)
 Publikacja udzielająca informacji na jakiś temat